Tvărdița se poate referi la:
 Tvărdița, oraș în Bulgaria
 Tvărdița, sat în regiunea Burgas, Bulgaria
 Tvărdița, sat în regiunea Dobrici, Bulgaria

Vezi și 
 Tvardița